L'Heure de vérité, film québécois de Louis Bélanger (2009)
 L'Heure de vérité, émission télévisée politique française créée et présentée par François-Henri de Virieu (1982-1995)

Voir aussi 
 L'Heure de la vérité, film français d'Henri Calef (1964)